BCL est un sigle pouvant signifier :
 Bachelor of Civil Law, un diplôme de droit anglosaxon ;
 Banque centrale du Luxembourg ;
 Banque continentale du Luxembourg, une banque luxembourgeoise ;
 Basketball Champions League ;
 Bataillon de chars légers, un type de bataillon de chars existant dans l'armée française en 1939-40 ;
 Bataillon de chars lourds, un type de bataillon de chars existant durant les deux guerres mondiales ;
 Base Class Library, un des multiples composants de .NET de Microsoft ;
 .

BCL est un code pouvant signifier :
 Bicolano central, une des langues bicol parlée aux philippines, selon le  Code de langue IETF ;
 .